Ippik steht für:

 Ippik, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ippik (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ippik (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland